155-я стрелковая дивизия (155 сд) — формирование (стрелковая дивизия) РККА Вооружённых Сил СССР до и во время Второй мировой войны.

История 
Дивизия была сформирована в сентябре 1939 года в Опочке на базе 143-го стрелкового полка 48-й стрелковой дивизии Калининского военного округа.

30 октября 1939 года 155 сд отправлена в Карелию и 5 ноября 1939 г. прибыла на станцию Кархумяки. Далее переброшена в Пораярви. Дивизия входила в состав 1-го стрелкового корпуса 8-й армии ЛВО.

Позднее была в составе 14-го стрелкового корпуса (13 марта 1940 г.).

Дивизия участвовала в боевых действиях в ходе советско-финской войны.

18 апреля — 3 мая 1940 г. погружена в эшелоны в Кархумяки, 25 апреля — 3 мая 1940 г. прибыла в Остров.

13 июля 1940 года получила приказ на отправку в город Барановичи Брестской области Белорусской ССР.

На 22 июня 1941 года — в составе 47-го стрелкового корпуса, непосредственно подчинённого штабу Западного особого военного округа.

22 августа 1941 года к фон Шенкендорфу — командующему войсками безопасности тыла немецкой группы армий «Центр», от советского командира окружённого 436-го стрелкового полка 155-й дивизии майора Ивана Никитича Кононова был прислан парламентёр с предложением о своей сдаче в плен. Договорённость была достигнута, и на сторону немцев перешла группа военнослужащих, включая Кононова и заместителя командира полка по политической части комиссара Д. Панченко. Сам Кононов И. Н. впоследствии командовал 3-й пластунской дивизией 15-го казачьего кавалерийского корпуса вермахта.

26 августа 1941 года 3-я танковая дивизия противника наступала на Новгород-Северский. При поддержке авиации и артиллерийского огня танковая дивизия заставила отступить части 143-й стрелковой дивизии и взяла штурмом город, захватив мост через Десну и плацдарм на юго-восточном берегу. К Новгород-Северскому срочно была переброшена вновь укомплектованная 132-я стрелковая дивизия генерала С. С. Бирюзова.

Силами 307-й, 269-й, 282-й, 155-й стрелковых дивизий и 4-й кавалерийской дивизии была сделана попытка нанести контрудар на Стародуб. Отвечая на него, 47-й моторизованный корпус вермахта перешёл в наступление на правый фланг ударной группировки 13-й армии.

В результате немецкого наступления на Москву 13-я армия, оборонявшаяся на направлении г. Севск, была окружена, к 18 октября 1941 года вышла из окружения, при этом её численный состав составлял меньше одной дивизии.

29 октября 1941 года остатки 155-й стрелковой дивизии, понёсшей тяжёлые потери, были выведены в Москву.

 Дивизия, сформированная в июле 1941 года, станет предшественником 110-й стрелковой дивизии (2-го формирования).
 Дивизия, сформированная в октябре 1941 года, станет 155-й стрелковой дивизией (2-го формирования).

Состав 
В советско-финской кампании:
 Управление (штаб);
 436-й стрелковый полк;
 659-й стрелковый полк;
 786-й стрелковый полк (майор П. К. Живалёв);
 306-й артиллерийский полк;
 421-й броневой батальон;
 104-я полевая почтовая станция;
На 22 июня 1941 г.:
 Управление (штаб);
 436-й стрелковый полк;
 659-й стрелковый полк;
 786-й стрелковый полк;
 306-й артиллерийский полк;
 378-й гаубичный артиллерийский полк;
 178-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион;
 188-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион;
 129-й разведывательный батальон;
 203-й сапёрный батальон;
 219-й отдельный батальон связи;
 148-й медико-санитарный батальон;
 169-я отдельная рота химической защиты;
 135-й автомобильный транспортный батальон;
 142-я полевая хлебопекарня;
 67-я дивизионная артиллерийская мастерская;
 104-я полевая почтовая станция;
 142-я полевая касса Госбанка;

Герои Советского Союза 
 Кайда, Анатолий Григорьевич — водитель автомашины 786-го стрелкового полка. Указ от 26 января 1940 года. Награждён за участие в советско-финской войне.

В составе 
 По состоянию на 1 сентября 1941 года входила в состав 45-го стрелкового корпуса 13-й армии Брянского фронта.
 По состоянию на 1 октября 1941 года входила в состав 13-й армии Брянского фронта.

Командование 
 Командир: Александров, Пётр Алексеевич (18.08.1939 — 10.11.1941), комбриг, с 04.06.40 генерал-майор
 Комиссар: Спекторенко И. Г., полковой комиссар
 Начальник штаба: Тузов Н. И., майор

Примечания

Ссылки 
 14-й стрелковый корпус
 Описание боевых действий в период советско-финляндской войны 1939—1940.
 http://www.pobeda1945.su/division/9324

Воинские формирования СССР в советско-финляндской войне (1939—1940)
Стрелковые дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1939 году